Гельмгольц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гельмгольц, Герман (1821—1894) — немецкий физик, врач, физиолог и психолог.
  (1834—1899) — немецкая участница литературных салонов, вторая жена Германа Гельмгольца.
  (1834—1919) — директор сталелитейного завода в Германии, младший брат Германа Гельмгольца.
 Гельмгольц, Рихард фон (1852—1934) — немецкий инженер, конструктор паровозов, сын Германа Гельмгольца.
  (1915—2003) — американский специалист по ядерной физике.

Другое 
 Гельмгольц — кратер на Луне.